HaLevi o ha-Levi – solitamente precede il cognome ed indica l'appartenenza ai leviti

Persone 
 Benjamin Halevi – giudice e politico tedesco-israeliano
 Yehuda Halevi – rabbino, filosofo, poeta, teologo e medico spagnolo di origine sefardita
 Z'ev ben Shimon Halevi – scrittore e insegnante britannico